Карсунка (приток Барыша)
 Карсунка (приток Подкумка)